Geografie
 Rogue (Grote Oceaan), een rivier in de Amerikaanse staat Oregon, uitmondend in de Grote Oceaan
 Rogue (Michigan), een rivier in de Amerikaanse staat Michigan
 Rogue (South Yamhill), een rivier in de Amerikaanse staat Oregon, uitmondend in de rivier de South Yamhill
 Rogue River (Oregon), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Oregon
Anders
 Rogue (Marvel Comics), een fictieve superheld uit de strips van de Amerikaanse uitgever Marvel Comics
 Rogue (film), een Australische krokodillenfilm uit 2007
 Rogue (televisieserie), een Amerikaanse/Canadese televisieserie uit 2013 
 Rogue (computerspel), een computerspel van het genre RPG
 Rogue (band), een Britse popband

Zie ook 
 Rogue planet (doorverwijspagina)